Der FSV Babelsberg 74 ist ein Fußballverein im Potsdamer Stadtteil Babelsberg.

Geschichte 
Im Juni 1974 wurde die Sektion Fußball innerhalb der Hochschulsportgemeinschaft HSG Wissenschaft Babelsberg gegründet. Ab der Saison 1975/76 nahmen Mannschaften am kreislichen Spielbetrieb teil. Im Zuge der politischen Wende wurde die HSG Wissenschaft Babelsberg im Sommer 1990 aufgelöst. Ehemalige Mitglieder gründeten am 21. September 1990 den heutigen Verein. In der Saison 2016/17 nehmen 19 Mannschaften am Spielbetrieb teil, davon ein Frauen-Team und 14 Junioren-Mannschaften.

Frauen 
Die Frauen-Mannschaft nahm erstmals 2009/10 am Punktspielbetrieb teil und erreichte nach zwei Aufstiegen in der Saison 2012/13 das Endspiel um den Brandenburger Landespokal. Dort unterlag man den Potsdamer Kickers knapp mit 1:2 und verpasste die Teilnahme am DFB-Pokal. Nach Siegen in allen Punktspielen sicherte sich das Team 2015 unter Trainer Sebastian Zimmermann die Brandenburger Landesmeisterschaft. In den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nordost scheiterte der FSV 74 mit 1:2 und 2:3 an SFC Stern 1900 aus Berlin. Durch einen 3:1-Sieg am 1. Mai 2015 im Landespokal-Finale gegen Eintracht Miersdorf/Zeuthen qualifizierte sich die Mannschaft für den DFB-Pokal 2015/2016.

Das inzwischen von Dieter Gohlke trainierte Team erreichte mit einem 5:0-Sieg beim FSV Lokomotive Dresden die zweite Hauptrunde. In dieser unterlag man dem 1. FC Lübars mit 0:4. Nach der bereits frühzeitig erreichten erneuten Landesmeisterschaft erreichte der FSV Babelsberg 74 die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nordost. Nach einem 2:0-Sieg über den Bischofswerdaer FV 08 und einem 5:0-Sieg beim FFC Gera stiegen die Babelsbergerinnen auf. Unter dem Trainerduo Ziemann/Zenthoefer musste die Mannschaft sieglos nach nur einem Jahr wieder absteigen, qualifizierte sich jedoch erneut für den DFB-Pokal. Dort bezwangen die Babelsbergerinnen in der ersten Hauptrunde den Weimarer FFC und schieden in der zweiten Runde gegen den SV Meppen aus. Die Landesliga-Saison schlossen die Babelsbergerinnen als Meister ab, verzichteten jedoch auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nordost. Durch ein 5:2 gegen den FSV Forst Borgsdorf gewann der FSV 74 erneut den Landespokal und nimmt zum dritten Mal am DFB-Pokal teil. Dort musste sich das Team in der ersten Runde dem 1. FC Neubrandenburg 04 0:1 geschlagen geben. In der Saison 2019/2020 gewann die Mannschaft zum vierten Mal in Folge den Landespokal mit 6:2 gegen Forst Borgsdorf. Im DFB-Pokal war allerdings abermals in der ersten Runde Schluss. Das Team verlor gegen den Walddörfer SV mit 1:6.

Saisonbilanzen

Männer 
Nach Jahren im kreislichen Spielbetrieb gelang der ersten Männermannschaft im Sommer 2011 der Aufstieg in die Landesklasse, aus der sie 2013 in die Landesliga aufstieg.

Saisonbilanzen

Stadion 
Der FSV Babelsberg 74 trägt seine Heimspiele auf der Sportanlage in der Rudolf-Breitscheid-Straße aus.

Persönlichkeiten 
 Uli Bayerschmidt, ehemaliger Bundesliga-Profi des FC Bayern München und beim 1. FC Nürnberg, bis 2012 Junioren-Trainer beim FSV 74
 Chantal Willers, ehemalige Bundesligaspielerin bei Tennis Borussia Berlin

Weblinks 
 Offizielle Homepage des FSV Babelsberg 74

Babelsberg, Fsv 74
Babelsberg, Fsv 74
Babelsberg, Fsv 74